Ogum — na mitologia iorubá, o orixá ferreiro, senhor do ferro, da guerra, da agricultura e da tecnologia
 Ogum (canção) — por Zeca Pagodinho para seu álbum Uma Prova de Amor, de 2008
 Ogum (estado) — na região sudoeste da Nigéria

Desambiguações de mitologia
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos